1. etape af PostNord Danmark Rundt 2022 var en 222,6 km lang  med 1231 højdemeter, som blev kørt den 16. august 2022 med start i  og mål i . Det var første gang Lillerød var værts- og startby for løbet, og fjerde gang at Køge var målby for PostNord Danmark Rundt.

Den hollandske sprinter Olav Kooij fra  vandt massespurten, og sikrede sig løbets førertrøje, spurttrøje og ungdomstrøje. Efter et langt udbrud endte Rasmus Bøgh Wallin fra  med at tage bakketrøjen.

Ruten 

Efter starten på M.D. Madsensvej i Lillerød kørte rytterne i vestlig retning, hvor de skulle igennem Lynge og Frederikssund. I Frederikssund var løbets første spurtkonkurrence. Efter spurten skulle de over Kronprins Frederiks Bro, hvorefter kursen blev sat mod Gerlev, Skuldelev og herregården Selsø. Ved Selsø kom den første bakkespurt.

Derefter gik turen til Skibby, Kirke Hyllinge, Kirke Saaby og Kirke Hvalsø. Efter Hvalsø skulle feltet ind på Åsen, som er en meget lille vej. Her skulle de videre mod Skjoldenæsholm, Jystrup, Borup og Haslev.

Etapens anden bakkespurt kom ud for Gisselfeld Kloster på Slothusvej. Derefter skulle rytterne ud på en 20 km lang rundstrækning, inden de igen skulle køre bakkespurt på Slothusvej. Da sidste spurt var kørt gik turen mod Bregentved Gods, Dalby, Herfølge, Vallø Slot, Svansbjerg og Åshøj. Der var målstreg på Vordingborgvej i Køge.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bakkekonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Łukasz Wiśniowski () – udgået efter styrt.
  Elmar Reinders () – udgået efter styrt.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

01
Lillerød
Sport i Køge